Amerikai Egyesült Államok
 Narrows (Georgia)
 Narrows (Oregon)
 Narrows (Virginia)